HMS Falken kan syfta på:

  – ett örlogsskepp i svenska flottan sjösatt 1652.
  – en lätt fregatt i svenska flottan sjösatt 1689.
  – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1703.
  – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1755.
  – en brigg sjösatt 1877.
  – ett övningsfartyg i svenska flottan sjösatt 1947.